Гётеборг 1901 — 3-й по счету турнир северных стран. Он состоялся в Гётеборге в 1901 году. Победитель предыдущего турнира северных стран датский мастер Й. Мёллер смог защитить свой титул чемпиона Скандинавии. Решающей стала встреча предпоследнего тура, в которой Мёллер черными нанес поражение своему основному конкуренту шведу Й. Фридлизиусу. За победу в турнире мог побороться еще Т. Релфсон, обыгравший по ходу турнира Мёллера и Фридлизиуса. Однако он в последнем туре неожиданно проиграл Х. Хасселу, в то время как Мёллер сыграл вничью с Х. Хансеном, а Фридлизиус выиграл у Ф. Энглунда. В результате Релфсон откатился на 3-е место.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess
 Партии выбывшего участника на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Швеции
1901 год в шахматах